Dudley North peut se référer à :

 Dudley North (v.1582-1666),  North, aristocrate et poète anglais ;
 Dudley North (1602-1677),  North, homme politique et auteur anglais ;
 Dudley North (1641-1691), marchand et économiste anglais. Fils du  North ;
 Dudley North (v.1748-1829), homme politique britannique ;
  (1881-1961), officier naval britannique ;
 Dudley North (1893-1968), ingénieur aéronautique.

Autres 

 Dudley North, circonscription électorale du Royaume-Uni.